Brnobići (Kaštelir-Labinci)
 Brnobići (Buzet)